miejscowości w Bułgarii:
 Brestowo – wieś w obwodzie Błagojewgrad
 Brestowo – wieś w obwodzie Łowecz